Akuma peut désigner :
 Akuma, un jeu vidéo sur mobile à succès ;
 Akuma, un personnage de la série de jeux vidéo Street Fighter ;
 Akuma, un groupe de métal montréalais ;
 Akuma, une collection de manga des éditions SEEBD ;
 Akuma, un monstre commun du manga D.gray-man ;
 Akuma, un esprit maléfique du folklore japonais ;
 Akuma, un serveur Minecraft.